Bagre-urutu é o nome vulgar dos seguintes peixes:
 Genidens genidens (Valenciennes, 1840)
 Notarius grandicassis (Valenciennes, 1840)

Desambiguações de espécies